Dionís o Dionisi de Colofó (en llatí Dionisius, en grec antic Διονυσίος) fou un escriptor grec que va escriure conjuntament amb Zòpir (Zopyrus) alguns llibres que van publicar amb el nom de Mènip el Cínic (Menippus), un escriptor de sàtires. L'esmenten Diògenes Laerci, i un escoli a Aristòfanes.

Referències 

Escriptors antics en grec només coneguts per fonts secundàries
Colofonis
Escriptors grecs de l'antiga Àsia Menor